

Zoologie 
 En ichtyologie désigne le grondin perlon (Chelidonichthys lucerna) ou le grondin rouge (Chelidonichthys cuculus)
 En malacologie désigne Chamelea gallina

Divers 
 une petite poule : la "galinette cendrée" est une espèce fictive dans un sketch des Inconnus.